

Presentación previa 
El estadounidense Denis Kudla fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El estadounidense Robby Ginepri ganó el título, derrotando al canadiense Frank Dancevic 6–3, 6–4 en la final.

Cabezas de serie 

  Donald Young (Semifinales)
  Tim Smyczek (Primera ronda)
  Peter Polansky (Segunda ronda)
  Frank Dancevic (FINAL)

<li>  Alex Kuznetsov (Cuartos de final)
<li>  Gerald Melzer (Cuartos de final)
<li>  James Ward (Cuartos de final)
<li>  Nick Kyrgios (Baja)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Tallahassee 2014